Lago Sevan – il più grande lago dell'Armenia
 Sevan – comune dell'Armenia
 Parco nazionale Sevan – parco nazionale armeno